Сігаєв Віктор Геннадійович (1984—2015) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сігаєв Микола Омелянович (1921—1943) — капітан РА, Герой Радянського Союзу.
 Сігаєв Олександр Іванович (1893—1971) — радянський кінооператор, лауреат Сталінської премії.